Фре́дрик Эмануэ́ль Ню́ман (; ) — шведский кёрлингист. В составе мужской сборной Швеции участник зимней Универсиады 2017.

Играет на позиции второго.

Достижения 
 Зимние Универсиады: серебро (2017).
 : серебро (), бронза (, , ).
 : бронза ().
 : золото (2016).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Студент Уппсальского университета.

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швеции
Призёры Универсиад в кёрлинге